Assinatura – marca em documento que visa dar validade a ele ou identificar a sua autoria;
Ou ainda:
 Assinatura (lógica) – conjunto de símbolos não-lógicos que caracteriza uma linguagem formal
 Assinatura digital – método de autenticação de informação digital
 Assinatura genética - elementos, dados ou resquícios biológicos resididos em códigos genéticos celulares  
 Assinatura radar – medida de quanto um objecto, aéreo ou não, pode reflectir ondas de radar
 Assinatura métrica – número de valores próprios positivos e negativos da métrica
 Canção assinatura – obra popularmente associada a um cantor ou banda
 Modelo de assinatura – Tipo de modelo de negócio definido pelo pagamento por período
 Televisão por assinatura – Termo que refere-se a serviços de televisão baseados em assinatura.

Desambiguação

es:Signatura (matemática)